Silvia Fontana, née le  à Staten Island (New York), est une patineuse artistique italienne. Elle est mariée avec le patineur américain John Zimmerman.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 
 

Patineuse artistique italienne
Naissance en décembre 1976
Naissance à Staten Island
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006